181 км, 181-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
  
 181 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 556212
 181 км —  платформа Витебского направления Октябрьской железной дороги в Шимском районе Новгородской области. Код 058143
 181 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область) . Код 058143